Raška (država), srednjovjekovna srpska država.
 Raška oblast, Oblast u Kraljevini SHS.
 Raška (regija), zemljopisna regija u Srbiji.
 Raška (općina), grad i općina u Srbiji.
 Raška (rijeka), rijeka u Srbiji.
 Raška Gora, mjesto u Bosni i Hercegovini.
 Raški okrug, okrug u Srbiji.
 Raška (župa), srednjovjekovna srpska župa.
 Raška eparhija srednjovjekovna episkopija.